GMH steht für:
 Georgsmarienhütte
 Georgsmarienhütte (Unternehmen), Stahlwerk in der gleichnamigen Stadt
 Gewerkschaftliche Monatshefte, von 1950 bis 2004 das theoretische Diskussionsorgan des Deutschen Gewerkschaftsbunds
 Großmarkthalle, Handelsplatz für gewerblichen Handel
 verschiedene Modelle der Automarke Holden

gmh steht für:
 Mittelhochdeutsch (ISO-639-3-Code)

GMH